An Inspector Calls (toneelstuk), een film van J.B. Priestley
An Inspector Calls (1954), een film van Guy Hamilton
An Inspector Calls (2015), een film van Aisling Walsh